En Pologne, Gogolin peut désigner  :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gogolin, village du powiat de Bydgoszcz, 
 Gogolin, village du powiat de Grudziądz.

dans la voïvodie de Łódź
 Gogolin, village.

dans la voïvodie d'Opole
 Gogolin, siège de la 
 gmina de Gogolin.